Sanningarlak bezeichnet:
 Sanningarlak (Berg, Qaqortoq, östlich), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sanningarlak (Berg, Qaqortoq, westlich), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland